Guitry kan syfta på:

Geografi

Elfenbenskusten 

 Guitry (ort i Elfenbenskusten), Gôh-Djiboua, 
 Département de Guitry, departement i Gôh-Djiboua, 
 Sous-préfecture de Guitry, underprefektur i Gôh-Djiboua,

Frankrike 

 Guitry, Eure, kommundel i Normandie,

Personer 
 Lucien Guitry, fransk skådespelare, 1860–1925
 Sacha Guitry, fransk skådespelare, regissör och dramatiker, 1885–1957